Морвен:

 Морвен — гора в Шотландии.
 Морвен — имя нескольких женских персонажей в книгах Толкина.
  (род. 1979) — шотландская актриса театра и кино.